El término Castillo de Ayamonte puede referirse a:

Castillo de Ayamonte. Fortaleza ubicada en el término municipal de Ayamonte, provincia de Huelva, España.
Castillo de Ayamonte, o Castillo de Carastas. Fortaleza ubicada en el término municipal de Olvera, a pocos kilómetros de esta localidad en dirección a Ronda, en la provincia de Cádiz, España.